Cyborg – essere umanoide costituito da organi artificiali e biologici

Film
Cyborg – film del 1989 di Albert Pyun
Cyborg - La vendetta (Nemesis) – film del 1993 di Albert Pyun

Fumetti
Cyborg, i nove supermagnifici – manga e anime ideato da Shōtarō Ishinomori
Cyborg – rivista italiana degli anni novanta
Cyborg – personaggi della serie Dragon Ball
Cyborg (Victor Stone) – personaggio dei fumetti DC Comics, membro dei Titani
Cyborg (Hank Henshaw) – personaggio dei fumetti DC Comics, noto anche come "Cyborg Superman"

Altro
Cyborg – album di Klaus Schulze
Cyborg – romanzo di Martin Caidin adattato nella serie L'uomo da sei milioni di dollari
Cyborg – videogioco del 1981 di avventura testuale per diversi computer
Cyborg – videogioco del 1987 di avventura dinamica per Commodore 64